de kaartenmaker Fra Mauro
de maankrater Fra Mauro